Die Connect Group AG ist ein europäisches Technologieunternehmen und Anbieter von Electronics Manufacturing Services mit Sitz in Kampenhout, Belgien. Zweigniederlassungen bestehen in Frickenhausen (Baden-Württemberg) und Veldhoven (Niederlande). Die Produktion erfolgt überwiegend in den Werken Oradea, Rumänien und Kladno, Tschechien.

Das Unternehmen produziert und entwickelt Baugruppen, Schaltschränke, bestückte Leiterplatten, Kabelbäume sowie Kabel.

Geschichte des Unternehmens 
Die Unternehmensgründung erfolgte im Jahre 1987. Eine Umfirmierung in eine Aktiengesellschaft fand 1992 statt, 2000 die Aufnahme am Börsenplatz Euronext Brüssel. Ebenfalls im Jahr 2000 wurden die Standorte Frickenhausen und Veldhoven übernommen. 2007 folgte die Eröffnung des Werks Kladno und 2008 die des Werks Oradea. Um die Fertigungskapazität zu steigern, wurde 2014 ein zweites Werk in Oradea eröffnet.

Weblinks 
 Firmenhomepage

Unternehmen (Belgien)
Gegründet 1987
Kampenhout